Moerynovka (district Koerski) – choetor in de Russische oblast Koersk
 Moerynovka (district Solntsevski) – choetor in de Russische oblast Koersk